Thomas Bunbury est un nom pouvant désigner:

Thomas Charles Bunbury (1740-1821), homme politique britannique
 (1774-1846), homme politique conservateur irlandais
 (1783-1857), soldat et colonialiste britannique
 (1791-1862), officier britannique
 (1830-1907), évêque irlandais

Voir aussi

Bunbury, Thomas